La palabra faz puede referirse a:
 Faz, es sinónimo de cara.
 Faz, es una de las partes del astrolabio.

Enlaces externos